Guadalupe kan syfta på:

 Guadalupe (geologi) – en geologisk epok inom perm och spänner mellan 272 och 260 miljoner år sedan
 Vår Fru av Guadalupe - mexikansk ikon som föreställer en uppenbarelse av jungfru Maria.

Geografi

Bolivia 

 Guadalupe, Bolivia,

Brasilien 

 Guadalupe kommun, Brasilien, Piauí,

Colombia 

 Guadalupe kommun, Antioquia, 
 Guadalupe, Antioquia, 
 Guadalupe kommun, Santander, 
 Guadalupe, Santander, 
 Guadalupe kommun, Huila, 
 Guadalupe, Huila,

Costa Rica 

 Guadalupe, Costa Rica, San José, Cantón de Goicoechea,

Mexiko 

 Gustavo A. Madero (del av en befolkad plats), Distrito Federal, 
 La Guadalupe, Ometepec, 
 Guadalupe, Méndez, 
 Guadalupe Texcalac, ort, Tlaxcala, Apizaco, 
 Placer de Guadalupe, ort, Chihuahua, Aldama, 
 Guadalupito, Aguascalientes, Cosío, 
 Isla Guadalupe, ö, Baja California, 
 Guadalupe, Choix, 
 Guadalupe, Nuevo León, ort, 
 Guadalupe, Zacatecas, 
 Guadalupe, Ensenada, 
 Guadalupe kommun, Chihuahua, 
 Guadalupe kommun, Nuevo León, 
 Guadalupe kommun, Puebla, 
 Guadalupe kommun, Zacatecas, 
 Guadalupe, Puebla kommun, 
 Guadalupe, Mazatán, 
 Guadalupe, San José Iturbide, 
 Guadalupe, Teopisca, 
 Guadalupe, Bella Vista, 
 Guadalupe, Cuautlancingo, 
 Guadalupe, Santa María Chilchotla, 
 Guadalupe, Escuintla, 
 Guadalupe, Tecali de Herrera, 
 Guadalupe, Las Margaritas, 
 Guadalupe, La Grandeza, 
 Guadalupe, Bochil, 
 Guadalupe, Xichú, 
 Guadalupe, San Luis Río Colorado, 
 Guadalupe, Tapachula, 
 Guadalupe, Pantepec, 
 Guadalupe, Ahuatlán, 
 Guadalupe, Ocosingo, 
 Guadalupe, San Miguel de Allende, 
 Guadalupe, Villa Corzo, 
 Guadalupe, San Agustín Loxicha, 
 Guadalupe, Jolalpan, 

 Guadalupeön –en mexikansk ö

São Tomé och Príncipe

 Guadalupe, São Tomé och Príncipe

Spanien 

 Guadalupe kommun, Spanien, 
 Guadalupe (Spanien),

Uruguay 

 Canelones, departementshuvudort,

USA 

 Guadalupe, Arizona, ort, Maricopa County, 
 Guadalupe, Kalifornien, ort, Santa Barbara County,

Se även
 Guadalupe County

Se även
 Guadeloupe – franskt departement i Västindien 
 Cerro de Guadalupe – flera